Arciprestado de Anadia pertence à Diocese de Aveiro.

PARÓQUIAS

 Aguim
 Ancas
 Arcos
 Avelãs de Caminho
 Avelãs de Cima
 Mogofores
 Moita
 Óis do Bairro
 Paredes do Bairro
 Sâo Lourenço do Bairro
 Tamengos
 Vila Nova de Monsarros
 Vilarinho do Bairro

Anadia